El Zanjón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Capomal (ort), Nayarit, Santiago Ixcuintla, 
 El Zanjón, Veracruz, ort, Jamapa, 
 El Zanjón, Oaxaca, ort, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar